Мордко́вич — еврейская фамилия (от Мордко/Мордка — славянизированного варианта мужского личного имени Мо́рдхе).

Известные носители 
 Мордкович, Александр Григорьевич (род. 1940) — российский педагог и учёный.
 Мордкович, Бениамин Зиновьевич (1906—2000) — советский скрипач и педагог.
 Мордкович, Леонид Наумович (более известен как Леонид Димов; 1926—1987) — румынский поэт и переводчик.
 Мордкович, Лидия Менделевна (1944—2014) — британская скрипачка и педагог.
 Мордкович, Пётр Борисович (род. 1971) — израильский писатель, поэт и блогер.

 Мардкович, Александр Маркович (1875—1944) — писатель, поэт, популяризатор караимского языка и культуры.

См. также 
 Мордкевич
 Мордкин

Примечания

Ссылки 
 Происхождение фамилии Мордкович